Альбан Преобер (; в российских СМИ встречается написание Албан Пробер; род. 20 сентября 1985 года в Гренобле) — французский фигурист выступающий в одиночном разряде. Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Франции, регулярный участник турниров серии Гран-при по фигурному катанию и чемпионата мира среди юниоров. По состоянию на июнь 2011 года занимает 14-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Альбан изучает экономику и менеджмент в престижной школе бизнеса ESCP-EAP в Париже.

Карьера 
Альбан снялся с чемпионата мира 2008 года из-за травмы.

Свою произвольную программу сезона 2008-2009 на мотивы «Калинки» и «Эх, ухнем» Альбан посвятил своему первому тренеру, Елене Исаченко, скончавшейся от рака в 2006 году.

Спортивные достижения

после 2005 года

до 2005 года 

 J = юниорский уровень; WD = снялся с серевнований

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт ,

Фигуристы Франции